La Pologne participe aux Jeux paralympiques depuis 1972 pour les Jeux d'été et 1976 pour les Jeux d'hiver.

Histoire

Autorité de tutelle

Bilan général

Résultats par année

Jeux paralympiques d'été

Jeux paralympiques d'hiver

Total Jeux paralympiques

Résultats par sport

Jeux paralympiques d'été

Jeux paralympiques d'hiver

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Pologne aux Jeux olympiques

Liens externes 
  Base de données des résultats du Comité international paralympique